Ngetich ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Jebet Ngetich (* 2001), kenianische Langstreckenläuferin
 Caleb Ngetich (* 1981), kenianischer Langstreckenläufer 
 David Ngetich (* 1972), kenianischer Marathonläufer 
 Hyvon Ngetich (* 1985), kenianische Marathonläuferin
 Joel Ngetich (* 1955), kenianischer Leichtathlet
 Josephat Kipkurui Ngetich (* 1986), kenianischer Marathonläufer
 Samson Kiplangat Ngetich (* 1986), kenianischer Biathlet und Leichtathlet
 Priscah Jepleting Cherono (* 1980), geb. Ngetich, kenianische Langstreckenläuferin